Gayot ist der Familienname folgender Personen:

 André Gayot (1929–2019), französischer Restaurant-Kritiker
 François Gayot (1927–2010), haitianischer Geistlicher, katholischer Erzbischof von Cap-Haïtien
 Marie Gayot (* 1989), französische Leichtathletin